Levraut peut faire référence à :
 un levraut, petit du lièvre ;
 le , lac canadien.

Voir aussi